Alameda del Valle är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Alameda del Valle ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Alameda del Valle är varierad. Alameda del Valle ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Nevera,  meter över havet,  km norr om Alameda del Valle. Runt Alameda del Valle är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Ildefonso,  km väster om Alameda del Valle. I omgivningarna runt Alameda del Valle växer i huvudsak barrskog.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Madrid